Aceasta este o listă parțială a culorilor, cu articolele asociate.

Ghid:

 Codul RGB (sau RVA în română) - exprimat hexadecimal și decimal - indică cele trei componente (Roșu, Verde, Albastru) pe o scară de la 0 la 255 inclusiv;

Codul RVA este aditiv, formând albul prin combinarea aditivă a celor trei culori de bază.

 Codul CMYK (sau CMGN în română) indică cele patru componente (albastru-verzui deschis = Cyan, roșu-purpuriu = Magenta, Galben = Yellow și Negru = Black sau K) în procente (de exemplu: [0,6,0,7] = [0% ,46 %,0 %,54 %]);

Codul CMGN este subtractiv, formând negrul prin combinarea culorilor de bază. Acest cod este util mai ales pentru imprimante, pentru a se face economie de tuș negru.

Notă: Există mai multe combinații prin care se poate obține aceeași culoare pe monitor în codul CMGN.
 Codul HSL (sau TSL în română) indică cele trei coordonate: Tenta sau nuanța (unghiul în grade pe cilindrul cromatic), Saturația (raza cilindrului cromatic) și Luminozitatea (înalțimea cilindrului cromatic), în procente.

Listă

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Vezi și
 Listă de culori

Bibliografie 
 Șofransky Zina. Geneza și evoluția cromaticii tradiționale în spațiul carpato-danubiano-pontic. Teză de doctor habilitat. Academia de științe a Moldovei. Chișinău, 2008 
 Teodor Porucic. Terminologia cromatică în Basarabia. Viața Basarabiei, Nr. 4, 1932

Legături externe 
  Dictionnaire des noms de couleurs
  Article on Color Names
  International Color Consortium
  Color Schemer-Interactive site
  ColourLovers : Useful for designers
  Coloria.net: Color names

 
Liste